KHI steht für:
 Karachi/Jinnah International Airport, IATA-Code des pakistanischen Flughafens
 Kawasaki Heavy Industries, japanischer Industrie-Konzern
 Kunsthistorisches Institut in Florenz
 Kelvin-Helmholtz-Instabilität

khi steht für:
 Khoisansprachen (ISO-639-2-Code), afrikanische Sprachgruppe

KHI